Генрих Густав Иоханнес Кайзер (; 16 марта 1853 — 14 октября 1940) — немецкий .

Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1886), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1902), иностранный член Лондонского королевского общества (1911).

Биография 
Брат немецкого ученого-геолога — Эммануэля Кайзера.

Окончил Боннский университет, где в 1894—1920 годах преподавал, а также создал центр спектроскопии. Первоначально занимался исследованиями акустических волн, что было темой его диссертации в Берлинском университете в 1879 году, установил присутствие гелия в атмосфере Земли. Вместе с Карлом Рунге исследовал спектры химических элементов.

В честь Кайзера названа единица СГС «кайзер», обозначающая волновое число.

Основные работы 
 Ueber den Einfluss der Intensität des Schalles auf seine Fortpflanzungsgeschwindigkeit. In: Ann. Phys. Chem. 4, 1879, S. 465—485.
 Lehrbuch der Physik für Studierende. Enke, Stuttgart 1894.
 совместно с Карлом Рунге: Handbuch der Spektroskopie. 8 Bände. 1900—1924.

Примечания

Литература 
 
 Paul Trommsdorff: Der Lehrkörper der Technischen Hochschule Hannover 1831—1931. Hannover, 1931, S. 29.
 Matthias Dörries und Klaus Hentschel (Hrsg.): Heinrich Kayser, Erinnerungen aus meinem Leben. Annotierte wissenschaftshistorische Edition des Originaltyposkriptes aus dem Jahr 1936. ISBN 3-89241-019-4.
 Joseph F. Mulligan: Doctoral oral examination of Heinrich Kayser, Berlin, 1879. In: Am. J. Phys. 60, 1992, S. 38-43.

Ссылки 
 Heinrich Kayser, 1853-1940 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1955, vol. 1, pp. 135—143, plate, by G. Herzberg 

Выпускники Боннского университета
Преподаватели Боннского университета
Члены Леопольдины
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Похороненные на Поппельсдорфском кладбище